Party All The Time el término puede referirse a:

Party All the Time, (1985), canción de Eddie Murphy, incluye versión de Sharam.
Party All the Time. (2010) canción de The Black Eyed Peas.